Owczarek australijski – rasa psa:
 owczarek australijski (typ amerykański)
 owczarek australijski – kelpie